Александровы — семья российских музыкантов.
 Александров, Александр Васильевич (1883—1946) — композитор, народный артист СССР (1937)
 Александров, Борис Александрович (1905—1994) — хоровой дирижёр, композитор, народный артист СССР (1958)

См. также 
 Александровы (дворянский род)

Примечания